Bob, BOB o B.O.B. puede referirse a:

Lugares
Monte Bob, Nueva York, Estados Unidos
Isla Bob, Archipiélago Palmer, Antártida

Personas
Bob suele usarse como apócope inglés del nombre Robert

Bob Dylan (nacido Robert Allen Zimmerman el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota), cantautor, autor, músico y poeta estadounidense;
Bob Marley (nacido Robert Nesta Marley el 6 de febrero de 1945 en Nine Miles, Saint Ann Parish, Jamaica y muerto el 11 de mayo de 1981 en Miami), músico jamaicano y miembro del movimiento rastafari.
Bobby Ray Simmons (nacido en 1988), más conocido como B.o.B, es un cantante y productor de rap estadounidense;
Bob Bryan (nacido el 29 de abril de 1978 en California), jugador profesional de tenis;
Robert E. Lee "Bob" Pettit (nacido el 12 de diciembre de 1932 en Baton Rouge, Luisiana), jugador de baloncesto

Televisión, videojuegos y radio
Bob (serie de televisión), una serie de comedia estadounidense protagonizada por Bob Newhart
B.O.B. (videojuego), un videojuego de disparos de desplazamiento lateral
Bob FM, marca de transmisión de varias estaciones de radio FM en América del Norte
Bob Esponja, serie de televisión estadounidense de dibujos animados

Personajes ficticios
Bob, personaje secundario hobbit de El Señor de los Anillos, del autor J. R. R. Tolkien;
Sideshow Bob ('actor secundario Bob' en España y 'Bob Patiño' en Hispanoamérica), personaje de ficción de la serie de dibujos animados Los Simpson, cuyo nombre verdadero es Robert Underdunk Terwilliger (llamado ocasionalmente Roberto Zabaleta en Hispanoamérica);
Bob, un corpulento y barbudo mago, personaje secundario de los libros de Harry Potter, escritos por J. K. Rowling;
Bob, personaje ficticio de la serie de videojuegos de lucha Tekken, desarrollado por Namco;
Bob Esponja, personaje protagonista de su serie de televisión homónima;
Bob, uno de los personajes monstruosos de la serie de películas de Monstruos contra alienígenas;

Códigos
Boliviano (Bolivian Boliviano - BOB), código de moneda ISO 4217; moneda de Bolivia

Otros usos
Bob, un término de la jerga en Gran Bretaña para la moneda predecimal, el chelín
Bob, abreviatura de bobsleigh o bobsled
Bob (peinado), un tipo de peinado muy en boga durante la década 1920.